Банниковский сельсовет

Курганская область 
 Банниковский сельсовет Каргапольского района (упразднён в 2021 году)

Тюменская область 
 Банниковский сельсовет Абатского района (упразднён в первой половине 2000-х)